Дофин - титла на престолонаследника в абсолютистка Франция
 Университет Париж-IX: Пари-Дофин – Университет в Париж
 Дофин - Окръг в щата Пенсилвания, САЩ